Garai László
 Garai László (?–1459) nádor
 Garai László (1935–) pszichológus
Garay László
 Garay László (1922–2000) tájfutó
 Garay László (1924–2016) magyar születésű amerikai botanikus, orchidea-tudós